Barinow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Nikolajewitsch Barinow (* 1996), russischer Fußballspieler
 Juri Wiktorowitsch Barinow (* 1955), sowjetischer Radrennfahrer
 Sergei Mironowitsch Barinow (* 1945), russischer WerkstoffwissenschaftlerĤ
 Wiktor Barinow (* 1938), sowjetischer Ruderer